ATF est un sigle qui peut signifier :
 accord à taux futur ;
 Aviation turbine fuel ou kérosène ;
 Ajax Toolkit Framework ;
 Arrêt (publié) du Tribunal Fédéral (Suisse) ;
 agent technique de fiabilisation, un agent faisant partie du management de maintenance dans une structure d'entretien et dépannage de l'industrie moderne ;
 American Type Founders, une fonderie typographique, fondée par l'union de 23 fonderies en 1892 ;
 Alex Tom Freres, un groupe de chanteurs des Hautes-Alpes ;
 American Tours Festival, un festival de folklore américain se déroulant à Tours, en Indre-et-Loire ;
 Activating transcription factor, une famille de protéine avec un rôle de facteur de transcription ;
 Autorité des transports ferroviaires, un organe de contrôle des activités et infrastructures ferroviaires française.
 Automatic Transmission Fluid

ATF est un code qui peut signifier :
 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, selon la liste des services de police et des armées aux États-Unis d'Amérique ;
 Terres australes et antarctiques françaises, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) ;
  ;
 Fleet Ocean Tug, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.